Giovanni Castiglione peut désigner deux cardinaux italiens :

 Giovanni Castiglione (1420-1460), cardinal italien du  créé en 1456 par le pape Calixte III.
 Giovanni Castiglione (1742-1815), cardinal italien du  créé en 1801 par le pape Pie VI.